Guntram de Borgonya (~532 - Chalon-sur-Saône, 592), rei merovingi de Borgonya
 Guntram Bosó, duc d'Austràsia (governador del Llemosí) 
 Guntram (Strauss), òpera en tres actes amb música de Richard Strauss i llibret en alemany del mateix compositor estrenada el 1894